Halt steht für:

 Halt, in der EU veraltete verkehrstechnische Bezeichnung für „Stop“, siehe Stoppschild
 Anhalten (Straßenverkehr), als Kurzform
 halt, Abtönungswort im Sinne von „eben“ („Ist halt so!“), siehe Modalpartikel #Grundlagen der Bedeutung
 HALT, Abkürzung für Highly Accelerated Life Test
 einen Signalbegriff im Eisenbahnwesen, siehe Hauptsignal #Signalbegriffe

geografisch:
 Halt (Kirchdorf bei Haag), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Halt (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft der Gemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Halt (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Halt (Gemeinde Straß im Attergau), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Halt (Gemeinde Straß in Steiermark), Ortsteil der Gemeinde Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Halt (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Ellmauer Halt, Berg in Tirol
 Haus Halt, ehemalige Wasserburg am Rhein bei Kleve, Nordrhein-Westfalen

Person:
 Karl Ritter von Halt (1891–1964), deutscher Sportfunktionär, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank

Siehe auch:
 Verkehrshalt, Betriebshalt (Zugverkehr)
 Haltegriff – Halten – Stop – Stopp – Hald